Ayling se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Tony Ayling
 Anthony M. Ayling